Гербы муниципальных районов России:
 Герб Спасского района (Приморский край)
 Герб Спасского района (Татарстан)
 Герб Спасского района (Пензенская область)
 Герб Спасского района (Рязанская область)